

Persone 
 Loïc Druon – ex calciatore francese
 Jean Druon – regista cinematografico e scrittore francese
 Maurice Druon – scrittore francese, membro dell'Académie française

Personaggi 
 Druon Antigoon – personaggio folcloristico fiammingo